Ho Main Fai (Macao, 24 de abril de 1993) es un futbolista macaense que juega como arquero en el Chao Pak Kei y en la .

Nacidos en 1993
Hombres
Guardametas de fútbol
Futbolistas de la selección de fútbol de Macao